

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Osieczek est un village 
de la voïvodie de Lubusz
 Osieczek est un village 
de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Osieczek est un village de la powiat d'Inowrocław
 Osieczek est un village de la powiat de Wąbrzeźno